Atlantocuma är ett släkte av kräftdjur. Atlantocuma ingår i familjen Bodotriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Atlantocuma